Comitatul Jefferson, conform originalului, Jefferson County, este numele a 25 de comitate și a unei unități administrative de tip comitat, numită parish, toate din Statele Unite ale Americii.  Majoritatea acestor comitate au fost denumite după Thomas Jefferson, cel de-al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii (1801 - 1809).

Numite după Thomas Jefferson 

 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Parish Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)

Probabil denumite după Thomas Jefferson 

 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format)

Denumite indirect după Thomas Jefferson 

 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format), numit după Muntele Jefferson, care la rândul său a fost numit după Thomas Jefferson
 Comitatul Jefferson, statul  -- (Categorie și format), numit după localitatea Jefferson, municipalitatea care a existat înainte de ființarea comitatului

Vezi și 

 Parohia Jefferson Davis, statul Louisiana
 Comitatul Jefferson Davis, statul Mississippi
 Jefferson (dezambiguizare)
 Comitatul Jefferson (dezambiguizare)
 Districtul Jefferson (dezambiguizare)
 Jefferson Davis

Dezambiguizare
Nume proprii